Villa de Madrid puede hacer referencia a:

 Madrid, capital de España.
 Villa de Madrid (buque).
 Villa de Madrid (revista).
 Atlético Villa de Madrid (1989-92), club femenino de fútbol predecesor del Club Atlético de Madrid.